Argaios (griech. Ἀργαῖος, lat. Argaeus) ist der Name folgender Personen:

 Argaios (Makedonien), Sohn des Perdikkas, König von Makedonien
 Argaios II., König von Makedonien
 Argaios, Bürger von Melite in Thessalien, Vater des Astygites und der Aspalis 
 Argaios († nach 282 v. Chr.), Sohn von Ptolemaios I. 

Siehe auch:
 Argaeus mons
 Mons Argaeus, ein Mondberg